A National Basketball Association 1995–1996-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 50. szezonja volt. A győztes a Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Seattle SuperSonics ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Michael Jordan lett.

Két új csapat csatlakozott a ligához. Nyugaton a Vancouver Grizzlies, keleten pedig a Toronto Raptors. A csapatok száma így 29-re nőtt.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Michael Jordan
Az év újonca: Damon Stoudamire
Legjobb védekező játékos: Gary Payton
Legtöbbet fejlődött játékos: Gheorghe Muresan
Legjobb „hatodik” játékos: Toni Kukoč

All-Star-mérkőzés 

MVP: Michael Jordan
Vezetőedzők: Phil Jackson (Kelet), George Karl (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba